

Onomastica
 Hamdi – nome proprio di persona maschile arabo

Persone
 Ahmet Hamdi Tanpınar – scrittore, poeta e saggista turco
 Bilal Hamdi – calciatore algerino
 Hanan Hamdi, nota come Namika – cantante e rapper tedesca
 Mohamed Hamdi – calciatore egiziano
 Osman Hamdi Bey – pittore e archeologo turco